Pyhäsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pyhäsaari (ö i Egentliga Tavastland), Tavastehus, 
 Pyhäsaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 
 Pyhäsaari (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 
 Pyhäsaari (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu, 
 Pyhäsaari (ö i Mellersta Finland), Jyväskylä, 
 Pyhäsaari (ö i Norra Karelen), Mellersta Karelen, 

Robotskapade Finlandförgreningar